Fischerau ist der Name folgender Orte:

 Fischerau (Gemeinde Lambach), Ortschaft vom Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Fischerau (Gemeinde Grünau), Ortsteil vom Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Fischerau (Gemeinde Wildalpen), Ortsteil vom Wildalpen, Bezirk Liezen, Steiermark